Nositelky jména Markéta Francouzská:
 Markéta Francouzská (1158–1197), anglická královna a provdaná uherská královna
 dcera francouzského krále Ludvíka VII. a manželka anglického krále Jindřicha Mladíka a později uherského krále Bély III.
 Markéta Provensálská (1221–1295), provdaná francouzská královna
 dcera Ramona Berenguera V. a manželka francouzského krále Ludvíka IX.
 Markéta Francouzská (1254–1271), provdaná brabantská vévodkyně
 dcera francouzského krále Ludvíka IX. a manželka brabantského vévody Jana I.
 Markéta Francouzská (1282–1318), provdaná anglická královna
 dcera francouzského krále Filipa III. a druhá manželka anglického krále Eduarda I.
 Markéta Francouzská (1310–1382), vládnoucí burgundská a artoiská hraběnka a provdaná hraběnka flanderská
 dcera francouzského krále Filipa V. a manželka flanderského hraběte Ludvíka I.
 Markéta Francouzská (1523–1574), provdaná savojská vévodkyně
 dcera francouzského krále Františka I. a manželka savojského vévody Emanuela Filiberta
 Markéta z Valois (1553–1615)
 dcera francouzského krále Jindřicha II. a manželka navarrského a pozdějšího francouzského krále Jindřicha IV.